Уа́за () — франкомовний топонім:
 Уаза — річка у Бельгії та Франції, права притока Сени.
 Уаза — департамент (адміністративна одиниця) на півночі Франції.